Název Heroltický potok má více vodních toků:

 Heroltický potok (přítok Březné) – pravostranný přítok Březné v okrese Šumperk
 Heroltický potok (přítok Svratky) – pravostranný přítok Svratky v okrese Brno-venkov
 Heroltický potok (přítok Zlatého potoka) – pravostranný přítok Zlatého potoka v okrese Jihlava